El Magnum® és una gamma de gelats de la marca multinacional Unilever, que es presenta amb noms de marca diferents a cada país. A l'Estat Espanyol i Andorra, els gelats Magnum pertanyen al grup Frigo, a Itàlia al grup Algida, i a França al grup Miko.

El gelat Magnum neix l'any 1989 com a gelat de vainilla cobert de xocolata amb llet. Tres anys després, en neix la versió amb ametlles, seguida de les diverses versions que n'existeixen actualment.

Gelats i sorbets